Utgravningstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Utgravningstjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,09 ha)
Utgravningstjärnarna (norra), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Utgravningstjärnarna (södra), sjö i Arvidsjaurs kommun,

Se även
Utgrävningstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn